El nombre de Ermita de San Blas es el nombre de varios edificios cristianos, catalogados como ermitas bajo la advocación de San Blas.

Ermitas 
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

En España 
 Ermita de San Blas, en Ateca, Zaragoza.
 Ermita de San Blas, en Ayora.
 Ermita de San Blas, en Broto.
 Ermita de San Blas. en Burguillos de Toledo.
 Ermita de San Blas, en Cáceres.
 Ermita de San Blas, en Calanda.
 Ermita de San Blas, en Cangas de Onís.
 Ermita de San Blas, en Cebolla (Toledo).
 Ermita de San Blas, en Cortes de Arenoso (Castellón).
 Ermita de San Blas, en Gaibiel (Castellón).
 Ermita de San Blas, en Sanlúcar de Barrameda formando parte de su conjunto histórico.
 Ermita de San Blas, en Sax.
 Ermita de San Blas, en Tobarra - ermita desaparecida.